Krządka – polski meteoryt żelazny znaleziony w lipcu 1929 roku.
 Krządka – dawna nazwa wsi Krzątka w województwie podkarpackim.